Valleri – abitanti di El Valle (Repubblica Dominicana)
Valleri – abitanti di Vall de Almonacid
Valleri – abitanti di Valle de San José